Jan Josef Ignác Brentner (Dobřany, 1689), Boheemse componist van de late barok
 Irmela Brender (1935), Duitse schrijver en vertaler
 Anton Brender (1946), Franse lid van de kring van economen
 Nikolaus Brender (1949), Duitse tv-journalist en media manager, 2000-2010 hoofdredacteur van de zender ZDF

 de familie Brender à Brandis
 Willem Jean Brender à Brandis (Pernambuco, 1845 - Den  Haag, 1929), een Nederlands ingenieur
 Geraldo Abraham Brender à Brandis (Den Haag, 1878 - Blaricum, 1971), een Nederlandse beeldhouwer en edelsmid

Achternaam